Polarjet bezeichnet
 eine Luftströmung auf der Erde, siehe Jetstream
 einen aus einer rotierenden Gaswolke austretender Gasstrom, siehe Jet (Astronomie)